Freistadt kan syfta på:
 Freistadt - städer som låg inom det tysk-romerska riket men tillsammans med tillhörande landområden inte tillhörde någon feodalfurste

Geografi

Tjeckien 

 Karviná (distrikt), ort, Mähren-Schlesien, Okres Karviná,

Österrike 

 Freistadt (distrikt), distrikt, Oberösterreich, 
 Freistadt, Österrike – kommun, Oberösterreich, Politischer Bezirk Freistadt,